Makama steht für:

 Makama-Museum, ein Museum in der nigerianischen Stadt Kano

Makama ist der Familienname folgender Personen:

 Mamman Makama (* 1946), nigerianischer Sprinter
 Thuli Brilliance Makama, Anwältin und Umweltaktivistin in Eswatini